

Patronyme 
 Pierpaolo dalle Masegne (Venise, –), sculpteur et architecte italien.
 Jacobello dalle Masegne (Venise, v. 1350–1409), frère du précédent, également sculpteur, actif en Vénétie, Lombardie et Émilie-Romagne.

Homonymie
Homonymie de patronyme